Beras je priimek več oseb:    
 Freddy Beras-Goico, dominikanski komik
 Octavio Antonio Beras Rojas, dominikanski rimskokatoliški nadškof